Bukovany is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Bukovany (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Bukovany (okres Hodonín), gemeente in okres Hodonín
 Bukovany (okres Olomouc), gemeente in okres Olomouc
 Bukovany (okres Příbram), gemeente in okres Příbram
 Bukovany (okres Sokolov), gemeente in okres Sokolov